«У балкона. Испанки Леонора и Ампара» — картина русского художника Константина Коровина (1861—1939), написанная в 1888—1889 годах. Она является частью собрания Государственной Третьяковской галереи. Размер картины — . Употребляются также более короткие названия этой картины — «У балкона» и «Испанки».

Описание 
На картине изображены две девушки, стоящие на ковре у окна, выходящего на балкон. Эти девушки, прислонившиеся друг к другу, являются центральной частью композиции. Живо увлечённые чем-то, происходящим на улице, они смотрят сквозь жалюзи балконного окна. Художник уделил большое внимание игре оттенков света, проходящего через жалюзи. Вместе с лёгкими, скользящими мазками, выполненными в импрессионистском стиле, также просматривается декоративность, свойственная модерну.

История 
Картина была задумана и, по всей вероятности, начата в 1888 году в Валенсии, во время путешествия Коровина в Испанию, а закончена в 1889 году в Москве. По воспоминаниям художника, в Валенсии он попросил швейцара гостиницы найти ему модель-испанку. Через некоторое время тот привёл к нему в комнату молодых девушек — Ампару и Леонору. Коровин попросил их остаться стоять у окна и начал писать их портрет. За время работы девушки отказывались от денег, которые предлагал им Коровин, так что, чтобы хоть как-то отплатить им, он сходил с ними в магазины и на базар и купил понравившуюся им обувь и платки из китайского шёлка. 

Картина была представлена на 17-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников») в 1889 году — это был дебют Коровина на выставках передвижников. Картина была послана на выставку от кружка Василия Поленова, и за её участие проголосовали 13 из 16 членов жюри — «Совета передвижников».  

В 1900 году картина являлась частью российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже и была удостоена золотой медали, опередив, в частности, представленные на той же выставке картины Васнецова, Левитана, Поленова и Маковского. Василий Поленов так писал об этом в письме к М. М. Антокольскому 31 августа 1900 года: 

Конечно же, этот успех способствовал европейской и мировой известности художника. Картина была приобретена у художника предпринимателем и меценатом Саввой Мамонтовым.

Картина также выставлялась на выставке «Константин Коровин. Живопись. Театр. К 150-летию со дня рождения», которая проходила с 29 марта по 12 августа 2012 года в выставочном зале ГТГ на Крымском валу.

Отзывы 
Искусствовед Раиса Власова так писала в своей книге, посвящённой Коровину:

Примечания 

Картины 1889 года
Картины Константина Коровина
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Импрессионизм
Испания в культуре и искусстве
Женщины в изобразительном искусстве